Herbert Rehbein ist der Name folgender Personen:

* Herbert Rehbein (Musiker) (1922–1979), deutscher Violinist, Orchesterleiter, Arrangeur und Komponist 
 Herbert Rehbein (Reiter) (1946–1997), deutscher Dressurreiter und Reitlehrer